Misa, keresztnév
 Misa az 1980-as moszkvai olimpia kabalaállata
 Misa, orosz gyereklap

Földrajz
 Misa, folyó Lettországban
 Misa, folyó Olaszországban

Egyéb
 569 Misa, kisbolygó